Ganagoulo peut désigner :
Ganagoulo, une commune du département de Gomboro au Burkina Faso ;
Ganagoulo, une commune du département de Toéni au Burkina Faso.

Homonymie de localités